Wasserturm Geesthacht steht für:

 Bahnwasserturm Geesthacht, an der Grenzstraße
 Wasserturm Geesthacht-Krümmel der ehemaligen Dynamitfabrik